Qeqertaralai bezeichnet:
 Qeqertaralai (Insel) (auch Naajarsuit Qeqertaat), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertaralai (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland